een soort sneeuwstorm, zie blizzard (meteorologie)
 een film uit 2003, zie Blizzard (film)
 een aflevering van ER, zie Blizzard (ER)
 een softwarebedrijf, zie Blizzard Entertainment
 een skilatten fabrikant uit Oostenrijk, zie Blizzard Ski